statecznik (lotnictwo)
 statecznik (oświetlenie)